I comuni dell'Aragona sono pari a 731.

Lista

Provincia di Huesca

Provincia di Saragozza

Provincia di Teruel

Collegamenti esterni 
Instituto Nacional de Estadística

Aragona